Regulador, suele hacer referencia a un dispositivo capaz de realizar un control o regulación de una magnitud física de un sistema, entre otros significados puede referirse a:

Regulador integrado 
Regulador de tensión
Regulador de voltaje
Regulador lineal
Regulador de gas
Regulador de buceo 
Regulador centrífugo
Regulador de presión
Regulador de velocidad
Regulador autoinmune